Harju est un terme finnois qui signifie esker.
Le terme se retrouve dans de nombreux noms géographiques finno-ougriens ou patronymes, seul ou composé (ex: Punkaharju, Mäntyharju...).

Seul il désigne notamment :

Toponymie

Harju, un quartier d'Helsinki ;
 Harju, un quartier de Jyväskylä ;
 Harju, une colline de Jyväskylä ;
 Le comté de Harju, en région tallinnoise.

Voir aussi 
 Harju, un village de la commune de Emmaste (Comté de Hiiu, Estonie).

Anthroponymie 
 Arsi Harju, spécialiste finlandais du lancer du poids, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 2000.
 Efraim Harju (1899-1977), athlète finlandais, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1912.
 Johan Harju (1986- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.